«Гаджини» (, ) — драматический индийский боевик на хинди режиссёра А. Р. Муругадоса. Является ремейком одноимённого фильма того же режиссёра и основан на голливудском фильме «Помни» режиссёра Кристофера Нолана. Слоган фильма «Remember Dec.25». Премьера состоялась 25 декабря 2008 года.

Сюжет 
Фильм повествует о событиях, случившихся в Индии. Санджай Сингханья, способный помнить только последние 15 минут своей жизни, пытается найти убийцу возлюбленной, оставляя себе подсказки в виде татуировок и фотографий. В этом ему помогает Сунита, узнавшая о его необычном случае из его дневника. Позже она пересказывает ему события описанные в дневнике. Вскоре он находит убийцу и убивает, но и сам получает серьёзное ранение…

В ролях 
 Аамир Хан — Санджай Сингханья
 Асин — Калпана, фотомодель
 Джиа Хан — Сунита, студент-медик
 Прадип Рават — Гаджини Дарматра
 Рияз Хан — инспектор Арджун Радав
 Тинну Ананд — Сатфир Кохли, босс Калпаны

Саундтрек

Критика

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на хинди
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-боевики Индии
Фильмы-триллеры Индии
Фильмы о мести
Фильмы-ремейки Индии
Фильмы Индии 2008 года